Nanu steht für:
 Nanu (Fatumean), eine osttimoresische Verwaltungseinheit
 eine ostdeutsche Musikgruppe, siehe Datzu

NANU steht für:
 Notice Advisory to NAVSTAR Users, Informationssignal über den Zustand von GPS-Satelliten

Abkürzung